La denominación IP4 puede referirse a los siguientes términos:

La carretera IP4 en Portugal, que une Matosinhos y Quintanilha.
El Internet Protocol versión 4 (en español: Protocolo de Internet versión 4), la cuarta versión del protocolo Internet Protocol (IP), cuyo abreviatura es IPv4.